Williams Field ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:

 Williams Field (Arizona), eine Militärflugbasis in Mesa, Arizona 
 Williams Field (Florida)
 Williams Field (Jackson County, Michigan)
 Williams Field (Sanilac County, Michigan)
 Williams Field (Texas)

in der Antarktis:

 Williams Field (Antarktis), ein Flugfeld nahe der McMurdo-Station